Durante la Segunda Guerra Mundial, Fall Rot (Plan Rojo) era el plan para la segunda fase de la conquista de Francia por parte del Ejército alemán y comenzó el 5 de junio de 1940. Fue posible gracias al éxito de Fall Gelb (Plan Amarillo), la invasión de los países Benelux y el norte de Francia en la Batalla de Francia y el acorralamiento de los ejércitos Aliados en el del norte en la costa del Canal. Las fuerzas potentes eran también para avanzar hacia Francia.[1]

Fall Rot consistió en dos suboperaciones, un ataque preliminar en el oeste comenzó el 5 de junio, sobre el río Somme en dirección al Sena y la ofensiva principal del Grupo de Ejército A comenzó el 9 de junio en el centro sobre el río Aisne.[1]

Antecedentes

Preparaciones defensivas francesas 

Hacia finales de mayo de 1940, el mejor equipado de los ejércitos franceses había sido enviado al norte y perdieron en Fall Gelb y la evacuación de Dunkerque, que costó a los Aliados la pérdida de 61 divisiones. Weygand se enfrentó a la perspectiva de defender un frente de 965 km, desde Sedan pasando por los ríos Aisne y Somme hasta Abbeville en el Canal, con 64 divisiones francesas. La 51º División de Infantería (de Montaña) y unas cuantas divisiones británicas fueron enviadas a puertos franceses al sur del Somme para formar la "2º BEF". Weygand carecía de reservas para contrarrestar una penetración de las 142 divisiones alemanas y lal Luftwaffe, que tenía supremacía aérea, excepto sobre Canal de la Macha.[2]

Entre seis y diez millones de civiles refugiados habían huido de la batalla y atascaron las vías, en lo que se conoció como L'Éxode (El Éxodo) y pocos arreglos habían sido hechos para su recepción. La población de Chartres mermó de 23.000 a 800 y la de Lille de 200.000 a 20.000, mientras ciudades del sur como Pau y Bordeaux crecieron rápida y masivamente.[3]

Preludio

Batalla de Abbeville 
La Batalla de Abbeville tuvo lugar del 28 de mayo al 4 de junio de 1940 cerca de Abbeville durante la Batalla de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Mientras la Operación Dinamo, la evacuación de Dunkerque, estaba en marcha, el general Maxime Weygand intentó explotar la inmovilización de fuerzas alemanas atacando la zona norte del Somme y rescatar así a las fuerzas Aliadas atrapadas en la ciénaga de Dunkerque. El ataque Aliado estuvo llevado a cabo por la 2e División cuirassée (2º DCr, división de blindaje pesado) francesa, la 4e División cuirassée (4º DCr) y la 1.ª División Blindada británica. Los ataques Aliados redujeron aproximadamente a la mitad el tamaño de las brigadas alemanas.[4]

Línea Weygand 

Los ejércitos franceses habían caído en sus líneas de suministro y comunicaciones y tuvo acceso más cercano para reponer las tiendas, vertederos de suministro y almacenamientos. Aproximadamente 112.000 soldados franceses evacuados fueron repatriados por los puertos de Normandía y Brittany. Sirviendo como sustitutos para las divisiones perdidas en Flanders. Los franceses también fueron capaces de reparar una cantidad significativa de sus pérdidas en armas y levantó a las 1º y 2º DCr; la división De Gaulle —la 4º DCr— también vieron el reemplazo de sus pérdidas; levantando su moral y creciéndose hacia finales de mayo de 1940.[5]

La moral mejoró debido a que la mayoría de los soldados franceses solo sabían del éxito alemán por rumores; los agentes franceses sobrevivientes habían obtenido experiencia táctica contra unidades móviles alemanas y habían incrementado la confianza en sus armas después de ver su artillería (que el análisis posguerra de Wehrmacht reconoció como muy buena técnicamente) y los tanques tenían mejor desempeño en combate que el armamento alemán. Los tanques franceses eran ahora conocidos ahora por tener armaduras más pesadas y armas más grandes.[6] Entre el 23 y 28 mayo, los franceses reformaron los ejércitos el Séptimo y Décimo. Weygand decidió aplicar tácticas de erizo, que eran para implementar operaciones de defensa a fondo y el uso de tácticas de retraso, para causar máximo desgaste en las unidades alemanas. Él empleó unidades en ciudades y pueblos pequeños, que fueron preparadas para la defensa completa. Detrás esto, se formaron la infantería nueva y las divisiones blindadas y semimecanizadas, listas para contraatacar y liberar a las unidades acorraladas, a quienes se les ordenó aguantar a toda costa.[7]

Batalla 

Grupo de Ejército B atacó un flanco de París. De sus 47 divisiones, la mayoría eran unidades móviles.[2] Después de 48 horas, los alemanes no habían hecho ninguna penetración importante.[8] En el Aisne, el XVI Panzerkorps (general Erich Hoepner) empleó más de 1.000 vehículos blindados (AFVs), dos divisiones blindadas y una división motorizada contra los franceses. La agresión era cruda y Hoepner perdió 80 de los 500 AFVs en el primer ataque. El 4º Ejército alemán había capturado brigadas en el Somme, pero los alemanes lucharon para conseguir el Aisne.[9] Defendieron a fondo y frustraron el cruce.[10] En Amiens, los alemanes eran repetidamente hacia las concentraciones de artillería pesada francesas, una mejora importante en las tácticas francesas.

Una vez más, el Ejército alemán se apoyó en la Luftwaffe para proporcionar asistencia decisiva en silenciar las armas francesas y habilitando la infantería alemana a avanzar.[11] El progreso alemán solo se logró al final del tercer día de operaciones, finalmente forzando cruces. La Fuerza Aérea francesa intentó bombardearlos, pero falló. Fuentes alemanas reconocieron que la batalla fue "dura y costosa en vidas, el enemigo plantó verdadera resistencia, particularmente en el bosque y la línea de árboles continuando la lucha cuándo nuestras tropas habían pasado el punto de resistencia".[12] Al sur de Abbeville, el Décimo Ejército francés (del general Robert Altmayer) perdió su frente y se vio forzado a retroceder hacia Rouen y hacia el sur a lo largo del río Sena. Los rápidos avances alemanes eran señal del debilitamiento enemigo. El 7º División Blindada se dirigió al oeste por el río Sena a través de Normandía y tomó el puerto de Cherbourg el 18 de junio. En la ruta hacia Cherbourg, Rommel forzó la rendición de la 51º División (de Montaña) británica el 12 de junio.[13] En el combate a corta distancia, la Luftwaffe se esforzaba en impacto. Aun así, en un sentido operacional, ayudaron dispersar las armas francesas. Las puntas de lanza alemanas estaban sobreextendidas y vulnerables para contraatacar, pero la concentración de la Luftwaffe impidió a los franceses la habilidad de concentrarse y el miedo al ataque aéreo anuló su uso masivo y móvil por parte de Weygand.[14]

El 10 de junio, el gobierno francés declaró París una ciudad abierta.[15] El 18º Ejército alemán ahora estaba desplegado contra París. Los franceses resistieron con fuerza las aproximaciones a la capital, pero la línea estuvo rota en varios sitios. Weygand afirmó que no tardaría mucho en desintegrar al Ejército Francés.[16] El 13 de junio, Churchill asistió a la reunión del Consejo Supremo de Guerra Anglo-Francés en Tours. Él sugirió una Unión Franco-Británica, que los franceses rechazaron.[17] El 14 de junio, París cayó.[13] Los parisinos que quedaban en la ciudad descubrieron que en la mayoría de los casos los alemanes eran extremadamente educados.[18]

Además de este peligro añadido, la situación en el aire también se había vuelto crítica. La Luftwaffe estableció supremacía aérea (como opuesto a la superioridad aérea), mientras que el brazo aéreo francés estaba al borde del colapso.[19] La Fuerza Aérea Francesa (Armée de l'Aire) apenas había empezado a hacer la mayoría de bombardeos; entre el 5 y 9 junio (durante la Operación Paula), más de 1.815 misiones, de las cuales 518 era por bombarderos, estuvieron activas. El número de las incursiones aéreas disminuyeron ya que las pérdidas se hacían imposibles de reemplazar. La RAF intentó para desviar la atención de la Luftwaffe con 660 incursiones contra objetivos sobre el área de Dunkerque, pero las pérdidas eran masivas; solo el 21 de junio, 37 Bristol Blenheims fueron destruidos. Después del 9 junio, la resistencia aérea francesa virtualmente cesó; algunas aeronaves sobreviviente se retiraron a África del norte francesa. Los ataques de la Luftwaffe se concentraban en el apoyo directo e indirecto del Ejército alemán. La Luftwaffe sometió líneas de resistencia a ataques feroces, que rápidamente colapsaron bajo el ataque blindado.[20]

Línea Maginot 

Entretanto, al este, el Grupo de Ejército C ayudaba al Grupo de Ejército A a acorralar y capturar a las fuerzas francesas en la línea Maginot. El objetivo de la operación era envolver la región de Metz, con sus fortificaciones, para impedir un contraofensiva francesa desde Alsacia contra la línea alemana en el Somme. El XIX Panzerkorps (del general Heinz Guderian) buscaba avanzar hacia la frontera francesa con Suiza y atrapar a las fuerzas francesas en las Montañas Vosgos mientras el XVI Panzerkorps atacaba la línea Maginot Línea desde el oeste, a la retaguardia vulnerable para tomar las ciudades de Verdun, Toul y Metz. Los franceses, entretanto, habían movido al 2º Grupo de Ejército de Alsacia y Lorena a la línea Weygand en el Somme, dejando solo fuerzas pequeñas cubriendo la línea Maginot. Después de que Grupo de Ejército B comenzó su ofensiva contra París y Normandía, el Grupo A inició su avance hacia la retaguardia de la línea Maginot. El 15 de junio, el Grupo del Ejército C lanzó la Operación Tigre, una agresión frontal a través del Rhine a Francia.[21]

Los intentos alemanes para romper la línea Maginot con anterioridad a Tigre habían fallado. Un asalto duró unas ocho horas en el extremo norte de la línea, costando a los alemanes 46 muertos y 251 heridos, mientras solo dos francés resultaron asesinados en Ouvrage Ferme Chappy (Ouvrage: refugio) y uno en Ouvrage Fermont. El 15 de junio, las últimas fuerzas francesas bien equipadas, incluyendo el Cuarto Ejército, se preparaba para partir cuando los alemanes atacaron. Los franceses defendiendo la línea estaban famélicos. Los alemanes superaban en número a los franceses. Podrían superar al I Armeekorps de siete divisiones y 1.000 piezas de artillería, a pesar de que la mayoría era de la Primera Guerra Mundial y no podría penetrar la armadura gruesa de las fortalezas. Solo las armas de 88 mm eran eficaces y 16 fueron destinadas a la operación. Para reforzar esto, también se emplearon las 150 mm y ocho baterías de ferrocarril. La Luftwaffe desplegó los Fliegerkorps V.[22]

La batalla fue difícil y el avance fue lento frente a la fuerte resistencia francesa. Sin embargo, cada fortaleza fue vencida una a una.[23] Ouvrage Schoenenbourg disparó 15.802 rondas de 75 mm al atacar la infantería alemana. Era la más hermética de todas las posiciones francesas. No obstante, su blindaje la protegió del daño fatal. El mismo día se lanzó Tigre y comenzó la Operación Kleiner Bär. Cinco divisiones de asalto del VII Armeekorps cruzaron el Rhine hacia la zona de Colmar con la visión de avanzar hacia las Montañas Vosgos. Tenía 400 piezas de artillería reforzadas por morteros y artillería pesada. Hicieron retroceder a la 104ª y 105ª División hasta las Montañas Vosgos el 17 de junio. El mismo día el XIX Korps de Guderian llegó a la frontera suiza y las defensas de Maginot fueron aisladas del resto de Francia. La mayoría de unidades se rindieron el 25 de junio y los alemanes afirmaron haber tomado 500.000 prisioneros. Algunas de las fortalezas principales continuaron la lucha, a pesar de las apelaciones para la rendición. La última apenas capituló el 10 de julio, después de una petición del general Alphonse Joseph Georges y solo entonces bajo protesta. De las 58 grandes fortificaciones en la línea Maginot, diez fueron tomadas por el ejército alemán.[24]

Consecuencias

Evacuación de la Segunda BEF 
La evacuación de la Segunda BEF tuvo lugar durante Operación Ariel entre el 15 y 25 de junio. La Luftwaffe, con dominación completa de los cielos franceses, estuvo determinado para impedir más evacuaciones Aliadas después de la debacle en Dunkerque. Los Fliegerkorps I fueron asignados a los sectores de Normandía y Brittany. El 9 y 10 de junio, el puerto de Cherbourg era víctima de 15 toneladas de bombas alemanas, mientras Le Havre recibió 10 bombardeos que hundieron 2.949 GRT para el escape de naves aliadas. El 17 de junio, Junkers Ju 88s —principalmente de Kampfgeschwader 30— hundió una "embarcación de 10.000 toneladas" que era el trasatlántico 16.243 GRT el   de St Nazaire, matando alrededor de 4.000 soldados aliados (casi el doble de los asesinados en la Batalla de Francia). Sin embargo, la Luftwaffe falló para impedir la evacuación de entre 190.000 y 200.000 soldados aliados.[25]

Armisticio 

Desalentado por la reacción hostil en el gabinete a una propuesta británica para una Unión Franco-Británica y creyendo sus ministros ya no lo apoyaban, el primer ministro Paul Reynaud dimitió el 16 de junio. Fue reemplazado por el Mariscal Philippe Pétain, quién entregó un mensaje radiofónico al pueblo francés, anunciando su intención para pedir un armisticio con Alemania. Cuándo Hitler recibió la noticia del gobierno francés que deseaban negociar un armisticio, eligió el Bosque de Compiègne, lugar del Armisticio de 1918, como sitio de encuentro.[26] El 21 de junio de 1940, Hitler visitó el lugar para iniciar las negociaciones, el cual tuvo lugar en el transporte de ferrocarril en el que se firmó el Armisticio de 1918 Armisticio.[27] Después de escuchar al preámbulo, Hitler dejó el transporte en un gesto calculado de desdén para los delegados franceses y las negociaciones estuvieron a cargo de Wilhelm Keitel, el Jefe de Personal del OKW. El armisticio se firmó al día siguiente a las 6:36 p.m. (hora de Francia), por el general Keitel por Alemania y el general Charles Huntziger para Francia y entró en vigencia a las 12:35 a.m. del 25 de junio, una vez firmado el armisticio franco-italiano, a las 6:35 p.m. del 24 de junio, cerca de Roma.[28]

Italia 
Italia declaró la guerra a Francia e Inglaterra la noche del 10 de junio, para entrar en efecto justo después de la medianoche. Ambos lados intercambiaron ataques aéreos el primer día de guerra, pero se esforzaron poco en el frente Alpino, ya que tanto Francia como Italia habían adoptado una estrategia defensiva. Hubo algunas escaramuzas entre patrullas y los fuertes franceses en la Línea Alpina en fuego cruzado con su contraparte italiana en el Valle Alpino. El 17 de junio, Francia anunció que buscaría un armisticio con Alemania y el 21 de junio, con el armisticios franco-alemán a punto de ser firmado, los italianos lanzaron una ofensiva general a todo lo largo del frente Alpino, con el ataque principal en el sector norte y un avance secundario a lo largo de la costa.[28] La ofensiva estuvo conducida por 32 divisiones italianas y penetraron algunos cuantos kilómetros a territorio francés, contra el Ejército de los Alpes (del general René Olry) que defendió la frontera con tres divisiones. La ciudad costera de Menton fue tomada, pero en Costa Azul la invasión fue defendida por un NCO francés y siete hombres.[29] La noche del 24 de junio, fue firmado un armisticio franco-italiano en Roma y entró en vigencia al mismo tiempo que el Segundo Armisticio en Compiègne con Alemania (22 de junio), justo después de que medianoche del 25 de junio.[28]

Véase también 
 Batalla de Francia
 Lista de códigos operacionales en el Teatro europeo

Referencias

Lecturas complementarias

Enlaces externos 
 Línea Maginot en Guerra

Conflictos en 1940